Vanessa Paradis Live é o primeiro álbum ao vivo da cantora francesa Vanessa Paradis. Ele foi lançado em 1994 e gravado em 1993 durante sua 1º turnê, a Natural High Tour. O álbum recebe destaque de seus outros álbuns ao vivo pelo seu grande número de faixas em inglês.

A Natural High Tour

A turnê 
A Natural High Tour é a primeira turnê de Vanessa Paradis.

Ela se divide em 3 partes:

 3 de março de 1993 - Deauville. Essa primeira data é na verdade um ensaio geral diante de uma plateia. Na sequência, ela faz um show na Ilha da Reunião.
 Do dia 30 de março ao dia 11 de abril - Paris (no Olympia). Dez shows esgotados.
 A partir do dia 14 de abril - Lyon. A turnê começa no interior para chegar ao seu fim em julho (em Mônaco).

A Natural High Tour levou Vanessa por toda a França, assim como à Inglaterra e ao Canadá, mas teve um final abrupto já que Vanessa ficou exausta e não tinha mais condições de continuar. Ela cancelou os shows em Tóquio, Los Angeles e Nova York que aconteceriam em agosto.

Datas em destaque 
 24 de abril - Festival musical Printemps de Bourges na França.
 27 de maio - Marselha. O show acontece logo após o time da casa, o Olympique de Marseille, ganhar a Liga dos Campeões da UEFA. Vanessa diz mais tarde que esse foi o show mais inacreditável e animado da turnê.
 31 de maio - Toulon. Por conta de um mal-estar, ela encurta o show.
 4 de junho - Paris (Le Zénith).
 1º de julho - Londres (London Forum).
 4 de julho - Festival musical Francofolies de Montréal no Canadá.
 14 de julho - Festival musical Francofolies de la Rochelle na França.

Singles 
2 singles foram extraídos a partir do álbum:

 "Les Cactus" (cover da música de Jacques Dutronc) - Lançado em fevereiro de 1994 (apenas na França).
 "Gotta Have It" - Lançado em março de 1994 na Europa e no Japão e então, em maio de 1994 na França.

Faixas 

"Your Love Has Got a Handle On My Mind", a música instrumental "Paradis", "The Future Song", "Coupe coupe", assim como os covers: "Chuck E's in Love" e "Walk on the Wild Side", apesar de terem feito parte do repertório de seus shows, não estão no CD. Essas versões permanecem até hoje inéditas.

A lista de faixas do CD é idêntica em todos os países, exceto na versão Maxi Single, onde "Maxou" e "Just As Long As You Are There" foram excluídas.

"As Tears Go By" é um cover de Marianne Faithfull e dos Rolling Stones.

"I'm Waiting for the Man" é um cover de Lou Reed é já estava presente no álbum de estúdio Vanessa Paradis.

DVD 
O show no Olympia em abril de 1993 foi filmado sob o título de Vanessa Paradis, le concert e chegou a ser televisionado uma única vez no canal francês Canal+ em abril de 1994 durante uma programação especial sobre a Vanessa, com o documentário Vanessa Paradis, la tournée incluído.

Mas, é apenas em novembro de 2010 para celebrar os então 20 anos de carreira de Vanessa, que o show é lançado em DVD com o box Anthologie 87-2007 que reúne passagens televisivas, shows, etc.

As imagens também serviram para os videoclipes dos singles do álbum, assim como para "Just As Long As You Are There" do álbum Vanessa Paradis.

Divulgação 
Por estar filmando seu segundo filme em 1994 Élisa durante o lançamento do álbum, Vanessa não teve como fazer uma divulgação longa na televisão, mas mesmo assim participou de alguns programas:

 25 de maio de 1993: o programa musical Taratata faz um especial de número 18 que foi gravado no dia 29 de maio daquele ano. Vanessa canta ao vivo "Just As Long As You Are There", "Les Cactus" em duo com Guesch Patti, "Dis lui toi que je t'aime" e Stand by me, em dua com Willy De Ville e Gotta Have It.
 1º de abril de 1994: durante um especial no Canal + (televisionado ao mesmo tempo na França e na Inglaterra), Vanessa canta "Lucky Guy"  (cover da música da cantora Rickie Lee Jones).
 9 de abril de 1994: Vanessa canta "Miss Celie's Blues (Sister)"  do filme A cor púrpura durante o evento Sidaction.
 9 de abril de 1994: programação especial no Canal+ sobre Vanessa com o show (Vanessa Paradis, le concert) e o documentário (Vanessa Paradis, la tournée).

Desempenho

Álbum

Certificações

Ligações externas 

Álbuns ao vivo de 1994
Álbuns de Vanessa Paradis
Turnês de Vanessa Paradis